L'île Heron, île de la grande barrière de corail, en Australie ;
 L'île Héron, île de la Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire, en amont de Nantes, en France.